Olga Lepieszynska (tancerka)
 Olga Lepieszynska (biolog)